L'antroponimo francofono Favre (pron. fr. AFI: ), derivante dal latino faber e indicante quindi un fabbro, può riferirsi a:
Anthony Favre (1984) – calciatore svizzero
Antoine Favre, barone di Pérouges (1557-1624) – nobile e giurista savoiardo
Brett Favre (1969) – giocatore statunitense di football americano
Carlo Favre (1949) – ex fondista italiano
Claude Favre de Vaugelas (1585-1650) – grammatico francese del XVII secolo
Corinne Favre (1970) – scialpinista e fondista di corsa in montagna francese
Gilbert Favre (1936-1998) – flautista svizzero
Jessica Favre (1995) – tuffatrice svizzera
Joseph-Siméon Favre (1859-1900) – pittore, etnologo e musicologo italiano
Jules Favre (1809-1880) – politico francese 
Louis Favre (1826-1879) – architetto e ingegnere svizzero
Louis-Eugène Favre (1816-1861) - politico, avvocato e giudice svizzero
Lucien Favre (1957) – allenatore di calcio e calciatore svizzero
Michel Favre (1947) – scultore svizzero
Patrick Favre (1972) – biatleta italiano
Pierre Favre o Pietro Fabbro (1506-1546) – teologo francese
Willy Favre (1943-1986) – sciatore alpino svizzero
William Favre (1843-1918) – politico e mecenate svizzero